De Belgische voetbalclub Club Brugge speelt sinds 1967 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Club Brugge

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Sporting Portugal
|1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1968/69
|Europacup II
|1R
|
|West Bromwich Albion FC
|3-3 <small>u||3-1 (T)|| 0-2 (U)||2.0
|-
|rowspan=2|1969/70
|rowspan=2|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|CE Sabadell
|5-3||0-2 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|2R
|
|Újpest Dózsa
|5-5 (u)||5-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|rowspan=3|1970/71
|rowspan=3|Europacup II
|1R
|
|Kickers Offenbach
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|1/8
|
|FC Zürich
|4-3||2-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1/4
|
|Chelsea FC
|2-4||2-0 (T)|| 0-4 nv (U)
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|FK Željezničar Sarajevo
|3-4||0-3 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|rowspan=2|1972/73
|rowspan=2|UEFA Cup
|1R
|
|Åtvidabergs FF
|6-5||5-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|2R
|
|FC Porto
|3-5||0-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|rowspan=2|1973/74
|rowspan=2|Europacup I
|1R
|
|Floriana FC
|10-0||8-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|2R
|
|FC Basel
|6-7||2-1 (T)|| 4-6 (U)
|-
|rowspan=6|1975/76
|rowspan=6|UEFA Cup
|1R
|
|Olympique Lyonnais
|6-4||3-4 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="6"|17.0
|-
|2R
|
|Ipswich Town FC
|4-3||0-3 (U)|| 4-0 (T)
|-
|1/8
|
|AS Roma
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1/4
|
|AC Milan
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1/2
|
|Hamburger SV
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|F
|
|Liverpool FC
|3-4||2-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|rowspan=3|1976/77
|rowspan=3|Europacup I
|1R
|
|Steaua Boekarest
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|1/8
|
|Real Madrid CF
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1/4
|
|Borussia Mönchengladbach
|2-3||2-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|rowspan=5|1977/78
|rowspan=5|Europacup I
|1R
|
|KuPS Kuopio
|9-2||4-0 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|1/8
|
|Panathinaikos FC
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1/4
|
|Atlético Madrid
|4-3||2-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1/2
|
|Juventus FC
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 nv (T)
|-
|F
|
|Liverpool FC
|0-1||0-1 ||<small> < Londen
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|Wisła Kraków
|3-4||2-1 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1980/81
|Europacup I
|1R
|
|FC Basel
|1-5||0-1 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1981/82
|UEFA Cup
|1R
|
|Spartak Moskou
|2-6||1-3 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|rowspan=2|1984/85
|rowspan=2|UEFA Cup
|1R
|
|Nottingham Forest FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|rowspan=2|1985/86
|rowspan=2|UEFA Cup
|1R
|
|Boavista FC
|6-5||3-4 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|2R
|
|Spartak Moskou
|1-4||0-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|1986/87
|Europacup II
|1R
|
|Rapid Wien
|6-7||3-4 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|rowspan=5|1987/88
|rowspan=5|UEFA Cup
|1R
|
|FK Zenit Leningrad
|5-2||0-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|2R
|
|Rode Ster Belgrado
|5-3||1-3 (U)|| 4-0 (T)
|-
|1/8
|
|Borussia Dortmund
|5-3||0-3 (U)|| 5-0 nv (T)
|-
|1/4
|
|Panathinaikos FC
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1/2
|
|RCD Español
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|rowspan=2|1988/89
|rowspan=2|Europacup I
|1R
|
|Brøndby IF
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|1/8
|
|AS Monaco
|2-6||1-0 (T)|| 1-6 (U)
|-
|rowspan=2|1989/90
|rowspan=2|UEFA Cup
|1R
|
|FC Twente
|4-1||0-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|2R
|
|Rapid Wien
|4-6||1-2 (T)|| 3-4 (U)
|-
|rowspan=2|1990/91
|rowspan=2|Europacup I
|1R
|
|Lillestrøm SK
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|1/8
|
|AC Milan
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|rowspan=4|1991/92
|rowspan=4|Europacup II
|1R
|
|Omonia Nicosia
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="4"|14.0
|-
|1/8
|
|GKS Katowice
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1/4
|
|Atlético Madrid
|4-4 <small>u||2-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1/2
|
|Werder Bremen
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|rowspan=5|1992/93
|rowspan=5|Champions League
|1R
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|2R
|
|FK Austria Wien
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|rowspan=3|Groep A (3e)
|
|CSKA Moskou
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|Olympique Marseille
|1-3||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|Rangers FC
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|rowspan=3|1994/95
|rowspan=3|Europacup II
|1R
|
|Sligo Rovers
|5-2||2-1 (U) || 3-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|1/8
|
|Panathinaikos FC
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1/4
|
|Chelsea FC
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|rowspan=2|1995/96
|rowspan=2|Europacup II
|1R
|
|FC Sjachtar Donetsk
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|1/8
|
|Real Zaragoza
|1-3||1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1996/97
|Champions League
|Q
|
|Steaua Boekarest
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|rowspan=3|1996/97
|rowspan=3|UEFA Cup
|1R
|
|Lyngby BK
|3-1||1-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|2R
|
|FC Național Boekarest
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|3R
|
|FC Schalke 04
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|rowspan=3|1997/98
|rowspan=3|UEFA Cup
|2Q
|
|HIT Gorica
|8-3||5-3 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|1R
|
|Beitar Jeruzalem
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|2R
|
|VfL Bochum
|2-4||1-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|rowspan=2|1998/99
|rowspan=2|Champions League
|1Q
|
|FK Sileks Kratovo
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="5"|8.5
|-
|2Q
|
|Rosenborg BK
|4-4 <small>u||0-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
|rowspan=3|1998/99
|rowspan=3|UEFA Cup
|1R
|
|Újpest TE
|7-2||5-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2R
|
|VfB Stuttgart
|4-3||1-1 (U)|| 3-2 nv (T)
|-
|1/8
|
|Olympique Lyonnais
|3-5||0-1 (U)|| 3-4 (T)
|-
|rowspan=2|1999/00
|rowspan=2|UEFA Cup
|Q
|
|JK Tulevik Viljandi
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|1R
|
|Hapoel Haifa
|5-5 <small>u||1-3 (U)|| 4-2 (T)
|-
|rowspan=4|2000/01
|rowspan=4|UEFA Cup
|Q
|
|FC Flora Tallinn
|6-1||4-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|1R
|
|APOEL Nicosia
|3-0||2-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2R
|
|FC St. Gallen
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|3R
|
|FC Barcelona
|1-3||0-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|rowspan=4|2001/02
|rowspan=4|UEFA Cup
|Q
|
|ÍA Akranes
|10-1||4-0 (T)|| 6-1 (U)
| rowspan="4"|11.0
|-
|1R
|
|Olympiakos Nicosia
|9-3||2-2 (U)|| 7-1 (T)
|-
|2R
| 
|CSCA Kiev
|7-0||2-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
|3R
|
|Olympique Lyonnais
|4-4 <small>u||4-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|rowspan=5|2002/03
|rowspan=5|Champions League
|2Q
|
|Dinamo Boekarest
|4-1||3-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="6"|8.0
|-
|3Q
|
|FK Sjachtar Donetsk
| 2-2(4-1 ns)||1-1 (U)|| 1-1 nv (T)
|-
|rowspan=3|Groep H (3e)
|
|FC Barcelona
|2-4||2-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|Lokomotiv Moskou
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|Galatasaray SK
|3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|3R
|
|VfB Stuttgart
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|rowspan=4|2003/04
|rowspan=4|Champions League
|3Q
|
|Borussia Dortmund
|3-3 (4-2 ns)||2-1 (T)|| 1-2  nv (U)
| rowspan="6"|11.0
|-
|rowspan=3|Groep H (3e)
|
|AC Milan
|1-1||1-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|AFC Ajax
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|Celta de Vigo
|2-2||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|rowspan=2|2003/04
|rowspan=2|UEFA Cup
|3R
|
|Debreceni VSC
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1/8
|
|Girondins de Bordeaux
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|rowspan=2|2004/05
|rowspan=2|Champions League
|2Q
|
|Lokomotiv Plovdiv
|6-0||2-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="7"|10.5
|-
|3Q
|
|FK Sjachtar Donetsk
|3-6||1-4 (U)|| 2-2 (T)
|-
|rowspan=5|2004/05
|rowspan=5|UEFA Cup
|1R
|
|LB Châteauroux
|6-1||4-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|rowspan=4|Groep C (4e)
|
|Dnipro Dnipropetrovsk
|2-3||2-3 (U)||
|-
|
|FC Utrecht
|1-0||1-0 (T)||
|-
|
|FK Austria Wien
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|Real Zaragoza
|1-1||1-1 (T)||
|-
|rowspan=4|2005/06
|rowspan=4|Champions League
|3Q
|
|Vålerenga IF
|1-1 (4-3 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
| rowspan="5"|9.0
|-
|rowspan=3|Groep A (3e)
|
|FC Bayern München
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|Juventus FC
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|Rapid Wien
|4-2||1-0 (U)|| 3-2 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|3R
|
|AS Roma
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|rowspan=6|2006/07
|rowspan=6|UEFA Cup
|2Q
|
|Sūduva Marijampolė
|7-2||2-0 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="6"|7.0
|-
|1R
|
|MFK Ružomberok
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|rowspan=4|Groep B (5e)
|
|Bayer 04 Leverkusen
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|Tottenham Hotspur FC
|1-3||1-3 (U)||
|-
|
|Dinamo Boekarest
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|Beşiktaş JK
|1-2||1-2 (U)||
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1R
|
|SK Brann
|2-2 <small>u||1-0 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|rowspan=5|2008/09
|rowspan=5|UEFA Cup
|1R
|
|BSC Young Boys
|4-2|| 2-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="5"|6.0
|-
|rowspan=4|Groep G (4e)
|
|Rosenborg BK
|0-0|| 0-0 (U)||
|-
|
|AS Saint-Étienne
|1-1|| 1-1 (T)||
|-
|
|Valencia CF
|1-1|| 1-1 (U)||
|-
|
|FC Kopenhagen
|0-1|| 0-1 (T)||
|-
|rowspan=6|2009/10
|rowspan=6|Europa League
|3Q
|
|FC Lahti
|4-3|| 3-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="6"|12.5
|-
|PO
|
|Lech Poznań
|1-1 (4-3 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|rowspan=3|Groep J (2e)
|
|FK Sjachtar Donetsk
|1-4||1-4 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|Toulouse FC
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|FK Partizan
|6-2||2-0 (T)|| 4-2 (U)
|-
|2R
|
|Valencia CF
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|rowspan=4|2010/11
|rowspan=4|Europa League
|PO
|
|FC Dinamo Minsk
| 5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="4"|5.0
|-
|rowspan=3|Groep D (4e)
|
|PAOK Saloniki
|2-2||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|GNK Dinamo Zagreb
|0-2||0-0 (U)|| 0-2 (T)
|-
|
|Villarreal CF
|2-4||1-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|rowspan=6|2011/12
|rowspan=6|Europa League
|3Q
|
|FK Qarabağ
|4-2||4-1 (T)|| 0-1 (U)
|rowspan="6"|10.5
|-
|PO
|
|FC Zestafoni
|5-3||3-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|rowspan=3|Groep H (1e)
|
|SC Braga
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|Birmingham City FC
|3-4||1-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|NK Maribor
|6-3||2-0 (T)|| 4-3 (U)
|-
|2R
|
|Hannover 96
|1-3||1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2012/13
|Champions League
|3Q
|
|FC Kopenhagen
|2-3||0-0 (U)|| 2-3 (T)
|rowspan="5"|5.5
|-
|rowspan=4|2012/13
|rowspan=4|Europa League
|PO
|
|Debreceni VSC
|7-1||3-0 (U)|| 4-1 (T)
|-
|rowspan=3|Groep D (4e)
|
|Girondins de Bordeaux
|1-6||0-4 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|Newcastle United FC
|2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|CS Marítimo
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2013/14
|Europa League
|3Q
|
|Śląsk Wrocław
|3-4||0-1 (U)|| 3-3 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
|rowspan=8|2014/15
|rowspan=8|Europa League
|3Q
|
|Brøndby IF
|5-0||3-0 (T)|| 2-0 (U)
|rowspan="8"|23.0
|-
|PO
|
|Grasshopper Club Zürich
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|rowspan=3|Groep B (1e)
|
|Torino FC
|0-0||0-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|HJK Helsinki
|5-1||3-0 (U))|| 2-1 (T)
|-
|
|FC Kopenhagen
|5-1||1-1 (T)|| 4-0 (U)
|-
|2R
|
|Aalborg BK
|6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1/8
|
|Beşiktaş JK
|5-2||2-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|1/4
|
|Dnipro Dnipropetrovsk
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|rowspan=2|2015/16
|rowspan=2|Champions League
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|rowspan="5"|5.0
|-
|PO
|
|Manchester United FC
|1-7||1-3 (U)|| 0-4 (T)
|-
|rowspan=3|2015/16
|rowspan=3|Europa League
|rowspan=3|Groep D (3e)
|
|SSC Napoli
|0-6||0-5 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|FC Midtjylland
|2-4||1-3 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|Legia Warschau
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|rowspan=3|2016/17
|rowspan=3|Champions League
|rowspan=3|Groep G (4e)
|
|Leicester City FC
|1-5||0-3 (T)|| 1-2 (U)
|rowspan="3"|4.0
|-
|
|FC Kopenhagen
|0-6||0-4 (U)|| 0-2 (T)
|-
|
|FC Porto
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2017/18
|Champions League
|3Q
|
|Istanbul Başakşehir
|3-5||3-3 (T)|| 0-2 (U)
|rowspan="2"|1.0
|-
|2017/18
|Europa League
|PO
|
|AEK Athene
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|rowspan=3|2018/19
|rowspan=3|Champions League
|rowspan=3|Groep A (3e)
|
|Atlético Madrid
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
|rowspan="4"|11.0
|-
| 
|Borussia Dortmund
|0-1||0-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|AS Monaco
|5-1||1-1 (T)|| 4-0 (U)
|-
|2018/19
|Europa League
|2R
|
|Red Bull Salzburg
|2-5||2-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|rowspan=5|2019/20||rowspan=5|Champions League|| 3Q ||  || FC Dynamo Kiev ||4-3|| 1-0 (T)|| 3-3 (U) ||rowspan="6"|11.5
|-
| PO ||  || LASK Linz ||3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|rowspan=3|Groep A (3e)
|
|Real Madrid CF
|3-5||2-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
| 
|Paris Saint-Germain
|0-6||0-5 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|Galatasaray SK
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2019/20|| Europa League ||2R ||  || Manchester United FC ||1-6|| 1-1 (T)|| 0-5 (U)
|-
| rowspan="3" |2020/21 || rowspan="3" | Champions League || rowspan="3" | Groep F (3e) ||  || Borussia Dortmund || 0-6 ||0-3 (T) || 0-3 (U)||rowspan=4|11.0
|-
| || SS Lazio || 3-3 ||1-1 (T) || 2-2 (U)
|-
| || FK Zenit Sint-Petersburg || 5-1 || 2-1 (U) ||3-0 (T) 
|-
|2020/21|| Europa League ||2R ||  || FC Dynamo Kiev ||1-2 || 1-1 (U) || 0-1 (T)
|-
| rowspan="3" |2021/22 || rowspan="3" | Champions League || rowspan="3" | Groep A (4e) ||  || Manchester City FC || 2-9 || 1-5 (T) || 1-4 (U) ||rowspan=3|7.0
|-
|  || Paris Saint-Germain || 2-5 || 1-1 (T) || 1-4 (U)
|-
| || RB Leipzig || 2-6 || 2-1 (U) || 0-5 (T)
|-
| rowspan="4" |2022/23 || rowspan="4" | Champions League || rowspan="3" | Groep (2e) ||  || Atlético Madrid || 2-0 || 2-0 (T) || 0-0 (U) ||rowspan="4"|17.0
|-
| || FC Porto || 4-4 ||  4-0 (U)|| 0-4 (T)
|-
| || Bayer 04 Leverkusen || 1-0 || 1-0 (T) || 0-0 (U)
|-
| 1/8 ||  || SL Benfica || 1-7 || 0-2 (T) ||1-5  (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 366.5

Lijst van tegenstanders 

Vijf teams kwam Club Brugge al viermaal tegen: FC Sjachtar Donetsk, Panathinaikos FC, Borussia Dortmund, FC Kopenhagen en Atlético Madrid (nog te spelen, seizoen 2022/23). Panathinaikos werd viermaal verslagen.

Tot nu toe kwam Club uit tegen teams uit 39 verschillende landen. De hoogst gerangschikte landen (volgens de UEFA-coëfficiënten in 2022) waaruit nog nooit een Europees tegenstander van Club Brugge voortkwam, zijn Tsjechië en België. Nog nooit speelde Club in Europa dus tegen een ander Belgisch team.

Hieronder volgt een overzicht van alle tegenstanders. Voor de aardigheid is er een puntentelling toegevoegd; deze heeft geen betekenis in knock-outwedstrijden, maar geeft wel aan tegen welke teams Club resultaten heeft kunnen neerzetten.

Geüpdatet tot en met de tweede groepswedstrijd tegen FC Porto (seizoen 2022/23).

* Niet alle wedstrijden van de tegenstanders met een sterretje zijn al gespeeld.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Club Brugge
Club Brugge